Базлык () — топонимы в Башкортостане.
 Базлык — село в Бижбулякском районе Башкортостана.
 Базлык — река в Республике Башкортостан.